Une piscine est un outil de maçonnerie.

Descriptif

Voir aussi 

Outil de maçonnerie